Hierba de la gallina puede referirse a:
 El nombre común de la planta Agrimonia eupatoria;
 El nombre común de la planta Helianthemum glomeratum.